Werner Rathmayr (ur. 26 stycznia 1972 w Linzu) – austriacki skoczek narciarski, startujący w Pucharze Świata w latach 1990–1997. Drużynowy złoty medalista mistrzostw świata juniorów, drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 1991/1992, zdobywca Pucharu Świata w lotach narciarskich i Pucharu KOP, medalista mistrzostw Austrii.

Przebieg kariery

Początki 
4 stycznia 1990 zadebiutował w Pucharu Świata podczas konkursu w Innsbrucku, gdzie zajął 69. miejsce, wyprzedzając jedynie dziesięciu zawodników. W sezonie 1989/1990 nie zdobył punktów Pucharu Świata. 4 lutego 1990 roku zdobył Puchar Króla wygrywając zawody Pucharu Europy w skokach narciarskich w La Molinie. W marcu 1990 wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. W kolejnym sezonie występował głównie w zawodach o Puchar Europy. Wygrał konkurs w St. Aegyd am Neuwalde, a w Szczyrku zajął drugie miejsce.

Sezon 1991/1992 
W sezonie 1991/1992 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata – 14 grudnia 1991 w Sapporo wygrał konkurs PŚ. Dzień później na tej samej skoczni po raz drugi w karierze zwyciężył. 29 grudnia 1991 podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie zajął drugie miejsce, przegrywając z Toni Nieminenem. 1 stycznia 1992 w Garmisch-Partenkirchen zajął dziewiąte miejsce. Trzy dni później na Bergisel w Innsbrucku zajął czwartą pozycję, za Toni Nieminenem, Andreasem Goldbergerem i Andreasem Felderem. 6 stycznia 1992 podczas ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni 1992 w Bischofshofen zajął dziewiątą pozycję. W klasyfikacji łącznej Turnieju uzyskał 832,9 punktu, co dało mu trzecie miejsce (o 0,3 punktu za Martinem Höllwarthem). 17 stycznia 1992 na normalnej skoczni w Sankt Moritz zajął drugie miejsce, tuż za Andreasem Felderem. Dwa dni później zajął trzecie miejsce w Engelbergu, kończąc Turniej Szwajcarski na drugim miejscu za Felderem. 25 i 26 stycznia 1992 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie wygrał dwa konkursy Pucharu Świata. Mimo, iż był wówczas liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, nie wystąpił podczas Igrzysk Olimpijskich w Albertville. Spadek formy Rathmayra i cztery zwycięstwa Toniego Nieminena w dalszej części sezonu, odebrały mu szansę na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Trzykrotnie znalazł się poza czołową piętnastką, a jego najlepszym wynikiem było piąte miejsce w kończących sezon zawodach w Planicy. Ukończył Puchar Świata na drugim miejscu z dorobkiem 229 punktów, tracąc do Nieminena 40 punktów.

Sezon 1992/1993 
Sezon 1992/1993 rozpoczął w grudniu 1992, dwoma zwycięstwami na skoczni w Falun. 13 grudnia 1992 w Ruhpolding zajął drugie miejsce, przegrywając z Stefanem Zündem. 19 grudnia 1992 w Sapporo po raz kolejny sklasyfikowany został na drugim miejscu (zawody wygrał wówczas Martin Höllwarth). Dzień później na tej samej skoczni po raz trzeci z rzędu był drugi, przegrywając z Akirą Higashim. Było to jego ostatnie podium w zawodach o Puchar Świata. W trzech pierwszych konkursach Turnieju Czterech Skoczni zajmował miejsca w czołowej dziesiątce. W Bischofshofen upadł w pierwszej serii, przez co stracił znaczącą ilość punktów w klasyfikacji łącznej. Ostatecznie uzyskał 799,8 punktu i ukończył Turniej na dziewiątym miejscu. W trzech kolejnych startach (Val di Fiemme, Bad Mitterndorf) również zajmował czołowe lokaty, jednak nie zdołał wywalczyć podium. Siódme i piąte miejsce wywalczone podczas konkursów w Bad Mitterndorf dało mu szóste miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Rathmayr był w gronie głównych faworytów przed Mistrzostwami Świata w Falun. Upadek podczas jednej z serii treningowych przed konkursem na skoczni dużej wykluczył go ze startu w mistrzostwach. 6 marca 1993 w Lahti zajął 56. miejsce. Zrezygnował ze startu w trzech kolejnych konkursach, tracąc prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na rzecz Andreasa Goldbergera. Do rywalizacji powrócił w Planicy, zajmując 20. miejsce. Równa forma Jaroslava Sakali i Noriakiego Kasaiego pozwoliła im na wyprzedzenie Rathmayra na finiszu sezonu. Austriakowi zabrakło jednego punktu do podium klasyfikacji generalnej.

Dalsze występy 
Po sezonie 1992/1993 rzadko zajmował miejsca w czołowej dziesiątce zawodów. W 1993 roku wywalczył podwójne mistrzostwo Austrii w skokach, wygrywając w Stams i Seefeld. 4 stycznia 1994 na skoczni w Innsbrucku zajął siódme miejsce, co było najlepszym jego występem w całym sezonie. Przyzwoitą formę zaprezentował również w Murau i Libercu, kończąc zawody w drugiej dziesiątce. Nie znalazł się w kadrze na Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer.
Najwyższa lokata w sezonie 1994/1995 to 19. miejsce, które zajął 4 stycznia 1995 w Innsbrucku. Poza tym tylko trzy razy zdobywał punkty Pucharu Świata w sezonie 1994/1995. W Pucharze Kontynentalnym sześć razy wywalczył miejsce w czołowej dziesiątce - dwukrotnie w Courchevel i Rovaniemi, raz w Kuusamo i Gällivare.  W sezonie 1995/1996 w zawodach PŚ wystartował tylko jeden raz. 9 marca 1996 na mamuciej skoczni w Harrachovie zajął 38. miejsce. Ostatnie w karierze punkty Pucharu Świata zdobył 8 lutego 1997 na skoczni w Tauplitz. Był wówczas 27. Dzień później zajął 39. miejsce, po czym zakończył karierę skoczka.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1992  Harrachov – 18. miejsce
 1994  Planica – 24. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1990  Szczyrbskie Jezioro – 12. miejsce
 Drużynowo
 1990  Szczyrbskie Jezioro – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1989/1990: niesklasyfikowany
 sezon 1990/1991: niesklasyfikowany
 sezon 1991/1992: 2.
 sezon 1992/1993: 4.
 sezon 1993/1994: 26.
 sezon 1994/1995: 59.
 sezon 1995/1996: niesklasyfikowany
 sezon 1996/1997: 93.

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 

Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1989/1990 – 89.
 1991/1992 – 3. 
 1992/1993 – 9.
 1993/1994 – 41.
 1994/1995 – 57.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 1.
 sezon 1992/1993: 6.
 sezon 1993/1994: 24.
 sezon 1994/1995: 44.
 sezon 1996/1997: 49.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 66.
 1996 – niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za pojedyncze skoki (tak jak np. w TCS)

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Wernera Rathmayra (archiwum)
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Linzu